А́нна Федо́това:
 
 Федотова, Анна Никитична (в первом браке — Сальникова, псевдоним — Доганович; 1858—1930) — русская детская писательница и мемуаристка.
 Федотова, Анна Сергеевна (1900—1987) — советский работник промышленности.